Miejscowości w USA:
 West Milford – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Passaic
 West Milford – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Harrison
Gminy w USA:
 West Milford (ang. West Milford Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Passaic